Э́йхлер (, ) — немецкая фамилия.

 Эйхлеры

Известные носители:
 
 Эйхлер, Адольф Васильевич (1869—1911) — российский архитектор, работал в Баку.
 Эйхлер, Андрей Вильгельмович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5732; 1 декабря 1838.
 Эйхлер, Джозеф (1900—1974) — американский застройщик, разработавший новый тип домов с модернистской архитектурой.
 Эйхлер, Здислав (1883—1949) — польский художник, иллюстратор и график, профессор Академии изящных искусств в Познани.
 Эйхлер, Исраэль (род. 1955) — израильский политик, депутат кнессета от фракции «Яхадут ха-Тора».
 Эйхлер, Карл Фердинанд (1792—1855) — аптекарь, автор первого польского аптекарского справочника.
 Эйхлер, Петр Петрович — Георгиевский кавалер; капитан; № 2843; 26 февраля 1814.
 Эйхлер, Хайнц (1927—2013) — немецкий политик (ГДР).
 Эйхлер, Хансйорг (1916—1992) — австралийский ботаник.